2. skupina americké zóny Davis Cupu 2010 představovala druhou výkonnostní skupinu americké zóny s osmi účastníky.

Účastníci 
Nasazené týmy
 
  (postup do 1. skupiny skupiny v roce 2011)
 
 
Nenasazené týmy 
  (sestup do 3. skupiny v roce 2011) 
  (sestup do 3. skupiny v roce 2011)

Průběh zápasů

Pavouk

Zápasy 1. kola

Peru vs. Salvador

Venezuela vs. Bolívie

Paraguay vs. Nizozemské Antily

Mexiko vs. Guatemala

Zápasy 2. kola

Venezuela vs. Peru

Paraguay vs. Mexiko

Zápasy Play-Off – o sestup

Bolívie vs. Salvador

Guatemala vs. Nizozemské Antily

Zápasy 3. kola

Venezuela vs. Mexiko

Reference 

Davis Cup 2010